Аттический год — земной год в исчислении древних греков, один из древнегреческих календарей. Как и год по Григорианскому календарю, делился на 12 месяцев. Начинался летом. Названия месяцев в аттическом календаре:
 гекатомбео́н (, «месяц жертвоприношения (Гекатомбы)») — вторая половина июля — первая половина августа;
 метагитнио́н (, «месяц новоселий») — вторая половина августа — первая половина сентября;
 боэдромио́н (, «месяц праздника Аполлона Боэдромия, помощника в битвах (Боэдромии)») — вторая половина сентября — первая половина октября;
 пианепсио́н (, «месяц праздника Варки бобов») — вторая половина октября — первая половина ноября;
 мемактерио́н (, «месяц бурь») — вторая половина ноября — первая половина декабря;
 посидео́н (, «месяц Посейдона») — вторая половина декабря — первая половина января;
 гамелио́н (, «месяц свадеб») — вторая половина января — первая половина февраля;
 антестерио́н (, «месяц праздника Виноградной лозы (Анфестерии, в честь Диониса)») — вторая половина февраля — первая половина марта;
 элафеболио́н (, «месяц праздника Охоты (в честь Артемиды)») — вторая половина марта — первая половина апреля;
 мунихио́н (, «месяц Мунихии (Артемиды)») — вторая половина апреля — первая половина мая;
 таргелион (, «месяц жатвы») — вторая половина мая — первая половина июня;
 скирофорио́н (, «месяц праздника Скирофорий (Ношения Полога — белый полог носился во время религиозных процессий в честь Афины)») — вторая половина июня — первая половина июля.

Названия аттических месяцев не всегда совпадали с названиями месяцев в других полисах Древней Греции.

См. также 
 Древнегреческий календарь

Примечания

Литература 
 

Аттический календарь